Zemplín steht für:

 Zemplín (Ort), Ort in der Ostslowakei
 Zemplín (Landschaft), Landschaft in der Ostslowakei

Siehe auch:
 Zemlin
 Zemplén